Индонезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную, две бронзовые и одну золотую медали. Сборную страны представляли 38 участников, из которых 16 женщин.

Золото 
 Бадминтон, мужчины — Тауфик Хидаят.

Серебро 
 Тяжёлая атлетика, женщины — Raema Lisa Rumbewas.

Бронза 
 Бадминтон, мужчины — Sony Dwi Kuncoro.
 Бадминтон, мужчины — Сюй Юнсянь (Энгхянь) и Flandy Limpele.

Состав и результаты олимпийской сборной Индонезии

Дзюдо 

Спортсменов — 1
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. Утешительные встречи проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречались в схватке за 3-е место со спортсменами, проигравшими в полуфинале в противоположной половине турнирной сетки.

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года